SJB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Joaquin (Bolivia)